McCraven est un nom propre anglo-saxon qui peut faire référence à :

Patronyme 

  (1983-), batteur et directeur musical américain de jazz ;
 Steve McCraven (1954-), batteur américain de jazz.

Voir aussi 
 

Patronyme anglais